Juan de Padilla (1490-1521), Hidalgo et révolutionnaire castillan ;
 Juan Gutiérrez de Padilla (1590-1664) , compositeur et vice-roi de Nouvelle-Espagne ;
 Juan José Padilla (1973-), matador espagnol ;
 Juan Valdivieso Padilla (1910-2007), footballeur et entraineur péruvien ;
 Juan Vicente de Güemes Padilla Horcasitas y Aguayo (1738—1799), vice-roi de Nouvelle-Espagne ;
 Juan de Padilla (missionnaire) (1500-1542), missionnaire catholique espagnol